Hackney Central (dzielnica)
 Okręg wyborczy Hackney Central
 Hackney Central (stacja kolejowa)